Чума́цкий шлях () — торгово-извозный путь, по которому чумаки с XVI по XIX век возили соль с черноморского побережья Крыма и Приазовья, а обратно с центральных регионов Украины — зерно и другие сельскохозяйственные продукты. Поздне́е также — украинское название  Млечного Пути (астрономического явления и галактики).

Маршрут 
Пролегал по левому берегу Днепра через запорожские степи до Перекопского перешейка, а оттуда на Крымский полуостров. Утратил стратегическое значение в 1870-х — 1880-х годах в связи с развитием железных дорог и речного транспорта, вследствие чего «чумацкий промысел» постепенно угас.

В 2007 году, в память об этом историческом маршруте, оказавшем влияние на историю страны, Национальный банк Украины выпустил памятную монету, изображающую обоз чумаков, идущий по Чумацкому шляху.

См. также 
 Чёрный шлях
 Чумацкие песни

Примечания

Литература 
 Довідник з історії України  / Ред. Підкова І. З., Шуста Р. М. / Інститут історичних досліджень Львівського національного університету ім. Івана Франка. — : Генеза, 2001. — ISBN 966-504-439-7.

Шляхи